Mistrovství světa v rallye 2012 bylo 40. sezonou MS. Začalo se na Rallye Monte Carlo a skončilo na Španělské rally.

Týmy a jezdci

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye
Motoristické sporty v roce 2012